Барнс има више значења:
 Округ Барнс (Северна Дакота), округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Барнс (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Барнс Сити (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова

Особе 
 Џонатан Барнс, британски филозоф
 Џон Барнс, енглески фудбалер
 Џулијан Барнс, британски писац
 Бен Барнс, британски глумац
 Берик Барнс, аустралијски рагбиста
 Ренди Барнс, амерички бацач кугле
 Харисон Барнс, амерички кошаркаш